Hustedt steht für:

 Hustedt (Celle), Ortsteil der Stadt Celle, Landkreis Celle, Niedersachsen
 Hustedt (Martfeld), Ortsteil der Gemeinde Martfeld, Landkreis Diepholz, Niedersachsen

Hustedt ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Hustedt (1886–1968), deutscher Botaniker
 Johann Hustedt (* 1938), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (NPD)
 Michaele Hustedt (* 1958), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Thurid Hustedt (* 1977), deutsche Verwaltungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Hustaedt
 Husted